Joyland může být:

 Joyland (album, Andy McKee) – album kytaristy Andyho McKee z roku 2010
 Joyland (album, Chris Spedding) – album kytaristy Chrise Speddinga z roku 2015
 Joyland – původní název románu Lunapark spisovatele Stephena Kinga z roku 2013